Ipotești (Olt) ;
 Ipotești (Suceava) ;